Ray Charles Live  – box set amerykańskiego muzyka Raya Charlesa, wydany w 2005 roku. Składa się on z piosenek Charlesa nagranych na żywo podczas różnych koncertów i jego innych wystąpień.

Lista utworów 
Dysk 1

Dysk 2

Box sety Raya Charlesa
Albumy muzyczne wydane w roku 2005